Семён Илларионович Сулин (1909—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Семён Сулин родился 2 февраля 1909 года в станице Отрадная (ныне — Отрадненский район Краснодарского края). Окончил Армавирскую совпартшколу и Ростовский институт марксизма-ленинизма, работал на партийных должностях. В 1937 году Сулин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К октябрю 1944 года майор Семён Сулин был заместителем по политической части командира 1509-го самоходного артиллерийского полка (2-го гвардейского механизированного корпуса, 2-го Украинского фронта). Отличился во время освобождения Венгрии. В период с 29 октября по 3 ноября 1944 года в боях под городом Кечкемет Сулин принимал активное участие в отражении большого количество немецких контратак. 4 ноября 1944 года он погиб в бою. Похоронен в Кечкемете.

Награды
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года майор Семён Сулин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалью.

Память
ул. Сулина, с 1946 по 1960 годы, ныне - ул. Калинина, в г. Черняховск, Калининградской области, РФ.

Примечания

Литература

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Кечкемете